Die Bezeichnung Drachenhöhle wird durch mehrere Höhlen belegt, u. a.:
 Drachenhöhle bei Mixnitz (Steiermark, Österreich)
 Drachenhöhle Syrau (Sachsen, Deutschland)
 Drachenhöhle – Coves del Drac (Porto Christo, Mallorca, Spanien)
 Drachenhöhle (Chemin des Dames), frz. Caverne du Dragon, ein im Ersten Weltkrieg zu einer Festung ausgebauter, unterirdischer Steinbruch auf dem Chemin des Dames in Nordfrankreich